Rodgers är ett engelskt efternamn.

Personer med namnet
 Aaron Rodgers (född 1983), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Anton Rodgers (1933–2007), brittisk skådespelare
 Brendan Rodgers (född 1973), nordirländsk fotbollstränare
 Calbraith Rodgers(1879–1912), amerikansk flygpionjär
 Cathy McMorris Rodgers (född 1969), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Washington
 Jimmie Rodgers (1897–1933), amerikansk countrysångare, gitarrist och låtskrivare
 Luke Rodgers (född 1982), engelsk fotbollsspelare
 Michael Rodgers (född 1985), amerikansk kortdistanslöpare
 Mary Rodgers (1931–2014), amerikansk kompositör, författare och manusförfattare
 Nile Rodgers (född 1952), amerikansk musiker, kompositör och producent
 Paul Rodgers (född 1949), brittisk sångare
 R.E. Rodgers (född 1964), amerikansk skådespelare
 Richard Rodgers (1902–1979), amerikansk kompositör av musikaler och sånger

Se även
 Rogers – engelskt efternamn

Engelska efternamn